

Description

On désigne par chedda le costume traditionnel nuptial porté par la mariée le jour de son mariage. Il varie selon les villes et les familles. La chedda de Tanger se caractérise par les bijoux en or portée par la mariée.

Histoire  

Au Maroc, il existe plusieurs types de cheddas qui est le costume traditionnelle des femmes du nord du Maroc par excellence, qu'on regroupe sous le terme de chedda chamaliya.
La chedda est une tradition féminine citadine historiquement portée par la noblesse, le costume s'est aujourd'hui répandu à toutes les femmes mariées.

Voir aussi

Article connexe 
 Tanger
 Chedda de Tetouan
 Chedda de Tlemcen

Lien externe 
Chedda Chamalia, la mariée du Nord (Vidéo) 

Costume traditionnel féminin
Vêtement marocain